.kr является для Республики Корея ( Южная Корея ). Регистрации обрабатываются через агентов регистрации.

Домены и поддомены

Несуществующие домены и субдомены

Омонимичные домены 
Домены .kr иногда используются для омонимичных доменов, например, flic.kr, альтернативный адрес для Flickr.

Сноски 

kr